Als Archäologisch-naturkundlicher Wanderweg werden bezeichnet:

 der Archäologisch-naturkundlicher Wanderweg Lübeck
 der Dolmenpfad im Glücksburger Wald
 der  archäologisch-naturkundliche Lehrpfad der Keltenwelt am Glauberg